Ismael Bullialdus – astronomo francese
 Bullialdus – cratere lunare